Трипутень — фамилия:
 Трипутень, Алексей Николаевич (род. 1982) — российский футболист.
 Трипутень, Карина Константиновна (урождённая Николаева; род. 1992) — российская легкоатлетка.